Domscheit ist der Familienname folgender Personen: 

 Anke Domscheit-Berg (* 1968), deutsche Unternehmerin und Politikerin (parteilos, ehemals Piratenpartei) 
 Arthur Domscheit (1914–2006), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Daniel Domscheit-Berg (* 1978), deutscher IT-Security-Fachmann
 Franz Domscheit alias Pranas Domšaitis (1880–1965), deutscher Maler 
 Juliane Domscheit (* 1988), deutsche Ruderin

Siehe auch:
 Domscheidt